

Astronomia 
 44103 Aldana – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Aldana – comune del dipartimento di Nariño in Colombia

Persone 
 Adolfo Aldana –  ex calciatore spagnolo, centrocampista
 Francisco de Aldana – diplomatico spagnolo
 Mayra Aldana – modella salvadoregna